Marlborough může znamenat:

 Marlborough (Massachusetts) — město v USA
 Marlborough (region) — region na Novém Zélandu
 Marlborough (Wiltshire) — město v Anglii
 Marlborough College — britská střední nezávislá internátní škola

Externí odkazy